Chechło (gromada w powiecie łaskim)
 Chechło (gromada w powiecie olkuskim)